General Uriburu kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Zárate, kommun, Buenos Aires, 
 Zárate (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar